Min jul kan syfta på

Min jul (album av Jan Johansen) (2013)
Min jul (album av Sanna Nielsen) (2013)

Se även
Välkommen till min jul (Jan Malmsjö 2001)